Флаги муниципальных образований России:
 Флаг Богородского (Москва) — флаг внутригородского муниципального образования Богородское.
 Флаг Богородского (Московская область) — флаг городского поселения Богородское.